André Burri, né le  à Delémont, est un avocat, manager, enseignant et personnalité publique suisse, membre du Parti démocrate-chrétien (Suisse). Au niveau international, il a été membre du bureau, député de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et Président de commission à l'Union internationale des transports publics.

Biographie 

Après avoir achevé ses études de droit à l'Université de Neuchâtel en 1989 et obtenu son brevet d'avocat du canton de Neuchâtel en 1992, il pratique le métier d'avocat indépendant et enseigne le droit et les branches commerciales puis se lance en politique à côté de ses fonctions de manager en transport public. Élu au législatif de la ville de Delémont, en 1997 et 2001, puis au Parlement de la République et canton du Jura en 2002, 2006 et 2010. Il sera successivement Président de la Commission parlementaire de la Justice, puis Président de la Commission parlementaire de l'Economie et enfin Président du Parlement jurassien en 2011. Actuellement, il siège pour un 3ème mandat au législatif de la ville de Delémont pour la période 2018-2022.

Durant son mandat politique au parlement jurassien, il sera Président de la section Jura de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et ainsi membre du bureau de l'organisation internationale. Durant ce dernier mandat il sera co-auteur (avec Madame l'honorable députée Amissetou Affo Djobo Oloude du Bénin) d'un rapport sur la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) dans les pays francophones.

Il exercera comme professeur de droit au niveau de l'école de commerce de Delémont de 1998 à 2011.

Spécialisé dans le domaine des transports publics, il aura le privilège de devenir Président de la Commission du trafic régional de l'Union internationale des transports publicss avec siège à Bruxelles. Il sera actif dans cette association de 1996 à 2018 et aura plusieurs occasions de présenter des nouveautés en transport public à des Sommets mondiaux, comme au 59ème Congrès de l'Union internationale des transports publics à Dubai en 2011.

Il est également fondateur de CarPostal France et en sera le Président durant 14 ans. De plus, il a été consulté comme expert pour les réseaux de transport public Transports de l'agglomération orléanaise à Orléans et pour la Société des transports de l'agglomération nazairienne à St-Nazaire.

Depuis 2010, il est Président de la commission de surveillance des droits des patients du canton du Jura  et depuis 2016 Président de la Commission de conciliation du droit du bail pour le district de Delémont .

En , Fedpol ouvre une enquête contre 3 anciens collaborateurs de CarPostal dont André Burri concernant l‘affaire des subventions CarPostal. La présomption d’innocence s’applique..

Prix et distinctions 

2008 : Oscar du commerce Franco-Suisse, prix pour l'implantation d'une société suisse en France (Chambre du commerce et de l'industrie France Suisse)

2014 : Médaille d'honneur pour la contribution au développement économique (Communauté d'agglomération Hérault Méditerranée

Notes et références

Liens externes 
 Site personnel 

Personnalité politique du canton du Jura
Personnalité du Parti démocrate-chrétien (Suisse)